Witold Kazimierz Berus – urodzony 6 października 1959 roku w Żywcu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem i popularyzacją sztuki. Pięciokrotnie brał udział w wystawie finałowej Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Trzykrotnie w Biennale Malarstwa Polskiego Bielska Jesień w Bielsku-Białej. Jest autorem Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu. Organizował wystawy indywidualne i uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Mieszka w Zabrzu.

Wystawy zbiorowe 
1. Wskrzeszenie – Międzynarodowa Wystawa Interdyscyplinarna – Zabrze 2012

2. Wskrzeszenie 2 – Międzynarodowa Wystawa Interdyscyplinarna – Zabrze 2014

3. Niepohamowanie – Międzynarodowa Wystawa Interdyscyplinarna – Gliwice 2014

4. Zadośćuczynienie – Międzynarodowa Wystawa Interdyscyplinarna – Zabrze – Warszawa 2014

Galeria

Nagrody i stopnie naukowe 
1. Tytuł zawodowy magistra sztuki – ASP Katowice 1988

2. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki – Ministerstwo Kultury i Sztuki – Warszawa 1990

3. II Nagroda w dziedzinie malarstwa w konkursie Praca Roku 1990 ZPAP – Katowice 1991

4. Nagroda Krytyków i Dziennikarzy – Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin1998

5. Wyróżnienie na wystawie „Jestem” ZPAP – BWA Katowice 2006

6. Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury – Zabrze 2008

7. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury – UM Katowice 2012

8. Złota Odznaka ZPAP – ZG Warszawa 2022

9. Stopień naukowy doktora sztuki – ASP Katowice 2022

10. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego – Sejmik WŚ Katowice 2023

Przypisy

Bibliografia 
  

Polscy malarze